Cardelli es un apellido de origen italiano que puede referirse a:

 Alessandro Cardelli (1991) − político sanmarinense.
 Héctor Sabatino Cardelli (1941) − sacerdote argentino.
 Luca Cardelli (1954) − científico de la computación italiano.